Jari Grönstrand (né le  à Tampere en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé à l'Ilves Tampere, il découvre la SM-liiga en 1982 avec le Tappara Tampere. Il est choisi au cinquième tour, en quatre-vingt-sixième position par les North Stars du Minnesota lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1986. Il part alors en Amérique du Nord. Il évolue dans la Ligue nationale de hockey avec les North Stars, les Rangers de New York, les Nordiques de Québec et les Islanders de New York. Il revient en Finlande en 1992. De 1994 à 1999, il joue en Allemagne puis en France.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1979-1980|| Tappara Tampere Jr.|| Fin-Jr.|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 1980-1981|| Tappara Tampere Jr.|| Fin-Jr.|| 32|| 5|| 12|| 17|| 20|| || || || || 
|-
| 1981-1982|| Tappara Tampere Jr.|| Fin-Jr.|| 24|| 5|| 9|| 14|| 22|| || || || || 
|-
| 1982-1983|| Tappara Tampere Jr.|| Fin-Jr.|| 11|| 1|| 2|| 3|| 18|| 2|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 1982-1983|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 35|| 2|| 2|| 4|| 18|| 8|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1983-1984|| Tappara Tampere|| SM-liiga || 32|| 2|| 4|| 6|| 14|| 9|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 1984-1985|| Tappara Tampere|| SM-liiga || 36|| 1|| 9|| 10|| 27|| || || || || 
|-
| 1985-1986|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 36|| 9|| 5|| 14|| 26|| 8|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 1986-1987|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 47|| 1|| 6|| 7|| 27|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| Rangers de New York|| LNH|| 62|| 3|| 11|| 14|| 63|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| Rangers du Colorado || LIH|| 3|| 1|| 3|| 4|| 0|| || || || || 
|-
| 1988-1989|| Nordiques de Québec|| LNH|| 25|| 1|| 3|| 4|| 14|| || || || || 
|-
| 1988-1989|| Citadels d'Halifax|| LAH|| 8|| 0|| 1|| 1|| 5|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| Nordiques de Québec|| LNH|| 7|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| Citadels d'Halifax|| LAH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| Islanders de New York|| LNH|| 41|| 3|| 4|| 7|| 27|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1989-1990|| Indians de Springfield|| LAH|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| Islanders de New York|| LNH|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| Islanders de Capital District|| LAH|| 63|| 13|| 22|| 35|| 40|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 38|| 3|| 7|| 10|| 52|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 46|| 5|| 5|| 10|| 76|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 48|| 5|| 6|| 11|| 34|| 10|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
| 1994-1995|| ESG Fuchse Sachsen|| DEL|| 39|| 3|| 7|| 10|| 70|| 2|| 0|| 1|| 1|| 14
|-
| 1995-1996|| HC Chamonix|| Ligue Magnus|| 27|| 5|| 13|| 18|| 38|| 9|| 6|| 5|| 11|| 10
|-
| 1996-1997|| HC Reims|| Ligue Magnus|| 27|| 4|| 8|| 12|| 30|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1997-1998|| HC Reims|| Ligue Magnus|| 40|| 7|| 22|| 29|| 42|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| HC Reims|| Ligue Magnus|| 35|| 6|| 11|| 17|| 94|| 11|| 1|| 1|| 2|| 

| | 185|| 8|| 26|| 34|| 135|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4

Au niveau international 

| 1986 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 2|| 2|| 8|| -5|| align="left"| Quatrième place
|-
| 1987 || align="left"| Coupe Canada || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| || align="left"| Sixième place

Références 

Naissance en novembre 1962
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des North Stars du Minnesota
Joueur du Tappara
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Rangers du Colorado
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Citadels de Halifax
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Islanders de Capital District
Joueur du Chamonix Hockey Club
Joueur du Hockey Club de Reims
Défenseur de hockey sur glace